Enola – città dell'Arkansas, Stati Uniti
Enola – CDP della Pennsylvania, Stati Uniti
Enola – varietà di fagiolo giallo messicano al centro di un caso giudiziario